Mokka (Jemen), een stad in Jemen
mokka (koffiesoort), een koffiesoort
mokka (kleur), een bruintint die lijkt op de kleur van mokka

Zie ook 
Mocha (doorverwijspagina)